Tianna Reilly, més coneguda pel nom artístic de Taija Rae, (Filadèlfia, 29 de gener de 1962) és una exactriu pornogràfica estatunidenca, populars de finals dels anys 1980. També se la coneixia com a Tanja Rae, Taja Rae, Taija Rea o Taija Ray.

Taija Rae va néixer i va créixer a Filadèlfia, Pennsilvània, Rae va entrar en la indústria de l'entreteniment per a adults el 1983, després de ser descoberta per una empresa de caça-talents de Filadèlfia, Lynx Manegement. La primera part del seu nom artístic, prové d'una cocteleria a on Rae va treballar abans de dedicar-se al porno.

El cognom Rae, va ser un tribut a Fay Wray, l'actriu de la pel·lícula King Kong. Després d'una prova fotogràfica en la ciutat de Nova York, Rae ràpidament va entrar en la indústria del cinema per a adults a Nova York i va estar ocupada realitzant pel·lícules eròtiques i foto modelatge, treballant amb directors com Henri Pachard, Chuck Vincent, i Dave Darby. Les seves dues primeres pel·lícules van ser Dangerous Stuff i Scenes They Wouldn't Let Me Shoot i van ser filmades el mateix cap de setmana. L'any 1986 va canviar la seva aparença, va començar a perdre pes, es va tenyir el cabell de color ros, i va començar a tenir més treball a través d'un agent de la costa oest. Amb això, va aconseguir arribar al cim del seu èxit, quan la revista Hustler es va referir a ella com una de les quatre grans del porno, (juntament amb Traci Lords, Ginger Lynn i Amber Lynn). Rae va seguir vivint en la seva llar a Pennsilvània, de vegades volava cap a la costa oest per rodar algunes escenes, fins que finalment va anar a viure a Los Angeles, Califòrnia el 1988. Rae va deixar la indústria del porno el 1993.

Referències 

Actors pornogràfics estatunidencs
Actors de Filadèlfia
Models eròtics estatunidencs
Naixements del 1962